Bassar steht für:

 die togoische Bezeichnung der Ntcham (Ethnie) und deren Sprache Ntcham (Sprache)
 Bassar (Präfektur), eine Präfektur in Togo
 Bassar (Togo), eine Stadt in Togo